Serrinha peut désigner :

Serrinha, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Serrinha, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Serrinha dos Pintos, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte.

Municipalité au Brésil